D820 (Ariège), een departementale weg in het Franse departement Ariège
 D820 (Haute-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Garonne
 D820 (Lot), een departementale weg in het Franse departement Lot
 D820 (Tarn-et-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Tarn-et-Garonne